De Svenska Cupen 2014–2015 was de 59ste editie van de strijd om de Zweedse voetbalbeker, die werd georganiseerd door de Zweedse voetbalbond. Het toernooi begon op 3 juni 2014 met de eerste ronde en eindigde op 17 mei 2015 met de finale in het Gamla Ullevi in Göteborg onder leiding van scheidsrechter Martin Strömbergsson. De winnaar kwalificeerde zich voor tweede kwalificatieronde van de UEFA Europa League 2015/16. De beker ging voor de zevende keer naar IFK Göteborg, dat in de finale met 2-1 won van Örebro SK door treffers van Lasse Vibe en Søren Rieks.

Schema

Zie ook
Allsvenskan 2014
Superettan 2014
Allsvenskan 2015
Superettan 2016

2015
Bekervoetbal 2014/15